DLD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Geilo (Norvegia)